Candace peut désigner :

 une candace est une reine chez les Koushites ;
 un prénom féminin porté surtout aux États-Unis ;
 un astéroïde : (4899) Candace.

Références

Voir aussi 
 

Prénom féminin
Prénom américain